Plaats in Indonesië
 Punjung (Merigi Sakti), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Punjung (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java